Bemer steht für:
 Bob Bemer (1920–2004), US-amerikanischer Computerpionier

BEMER steht als Abkürzung für:
 Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation, eine alternativmedizinische Behandlungsmethode, siehe BEMER-Therapie

Siehe auch:
 Beemer
 Behmer
 Bremer

Abkürzung